* Jan Ciechanowski (1887–1973) – polski dyplomata
 Jan Ciechanowski (1930-2016) – polski historyk emigracyjny
 Jan Jakub Ciechanowski (1796–1884) – polski przemysłowiec, założyciel pierwszej w Królestwie Polskim fabryki cementu w Grodźcu
 Jan Stanisław Ciechanowski (ur. 1974) – polski historyk, p.o. kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych